Heracleum angustilobatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Ennafa Vasil'evna Nikitina. Heracleum angustilobatum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
angustilobatum